Harxheim (Mainz-Bingen), een plaats en Ortsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Harxheim (Zellertal), een plaats in de Duitse gemeente Zellertal (Pfalz), deelstaat Rijnland-Palts